Ма́йкл Дэ́вид Шапи́ро (), иногда Ма́йк Шапи́ро () (род. в 1966 году) — американский  озвучивания, известный, прежде всего, озвучиванием персонажей компьютерных игр. Кроме них, Майкл Шапиро участвует также в телевидении и театральных постановках.

Родился в Спрингфилде, имеет еврейские корни, на сцену вышел впервые ещё в школе. В 1987 он стал одним из основателей Театра Аннекс, в котором сыграл во многих постановках. Какое-то время он жил в Сиэтле, затем, в 2000 году, переехал в Бруклин, где живёт и сегодня вместе с женой Пэгги Стеффорд и их двумя детьми.

Своим участием в компьютерных играх Шапиро наиболее известен по серии Half-Life, производства американской компании Valve Corporation. Во всех играх серии Майкл озвучивал персонажей G-Man’а и Барни Калхауна, а также Нихиланта, диалоги солдатов подразделения HECU и Чёрных оперативников, охранников и некоторых учёных Чёрной Мезы.

Озвучивание в играх

Внешние ссылки 
 Официальный сайт Майка Шапиро
 
 Майкл Шапиро на вики-проекте «Combine Overwiki».
 Майкл Шапиро на вики-проекте «Blood Wiki».
 Майкл Шапиро на сайте Giant Bomb.
 Майкл Шапиро на сайте MobyGames.

Сотрудники Valve
Актёры озвучивания США
Википедия:Биографии современников